GMP или GNU Multi-Precision Library — библиотека, написанная на языке Си, предназначенная для вычислений с плавающей запятой, целыми и рациональными числами с произвольной точностью. Библиотека широко используется в криптографических целях и для компьютерных вычислений. Данная библиотека необходима для сборки gcc.

Пример 
#include <stdio.h>
#include <gmp.h>

int main(void) {
 mpz_t x,y,result;

 mpz_init_set_str(x, "7612058254738945", 10);
 mpz_init_set_str(y, "9263591128439081", 10);
 mpz_init(result);

 mpz_mul(result, x, y);
 gmp_printf("    %Zd\n"
            "*\n"
            "    %Zd\n"
            "--------------------\n"
            "%Zd\n", x, y, result);

 /* free used memory */
 mpz_clear(x);
 mpz_clear(y);
 mpz_clear(result);

 return 0;
}

Использование в различных языках программирования

Использование 
 gcc — необходима для сборки и нормального функционирования компилятора.
 GMPBBS — реализация Алгоритма Блюм — Блюма — Шуба.
 SuperPi.

Примечания

Ссылки 
 https://gmplib.org/

Multiple-Precision Library
Свободные библиотеки программ
Библиотеки Си
Свободное математическое программное обеспечение
Длинная арифметика